Chichi steht für:

 unnötiges, verspieltes Zubehör, siehe Accessoire 
 ein Hilfsmittel in der Filmproduktion, siehe Löchermaske
 Chichi-jima, zu Japan gehörige Insel

Personen:
 Antonio Chichi (1743–1816), italienischer Architekt
 Chi-Chi Igbo (* 1986), nigerianische Fußballspielerin
 Chi Chi LaRue (* 1959), US-amerikanischer Pornofilmregisseur

Siehe auch:
 Jiji
 Shishi
 Kiki